219. Infanterie-Division steht für:

 219. Infanterie-Division (10. Königlich Sächsische), Großverband der Sächsischen Armee im Ersten Weltkrieg
 219. Infanterie-Division (Wehrmacht), deutsche Infanteriedivision im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 219. Division